Кресак може да се односи на:

 Кресак (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Кресак (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Кресак Сен Жени, насељено место у Француској, у департману Шарант